Система обнаружения вторжений — программное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа
 СОВ (Гарри Поттер) — экзамены, которые сдают на пятом курсе в волшебной школе Хогвартс из серии романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.